A XXXVIII Copa do Mundo de Beisebol foi disputada entre 9 e 27 de setembro de 2009, em sete países da Europa, reunindo 22 seleções.

Originalmente, a competição aconteceria em Cuba; contudo, visando aumentar a popularidade do esporte para contribuir em sua volta ao programa olímpico, decidiu-se por realocá-la ao continente europeu.

Equipes e Grupos 
Das 22 seleções, sete participam devido às suas presenças nos Jogos Olímpicos de 2008: Coreia do Sul, Cuba, Estados Unidos, Japão, Taipé Chinesa, Canadá e China.

Como sedes, entram República Tcheca, Suécia, Rússia e Itália. Holanda, Espanha e Alemanha, que também são sedes, classificaram-se pelo Campeonato Europeu de 2007, tal como a Grã-Bretanha.

Cinco provêm da Copa América de 2008: Porto Rico, Nicarágua, México, Antilhas Holandesas e Venezuela.

Austrália (Oceania) e África do Sul (África) chegam como representantes de seus continentes.

“Evento Verde” 
Em 3 de março de 2009, a IBAF anunciou “iniciativas verdes” para todos os locais de jogos da Copa. Baseadas na Agenda 21 do COI, tais medidas têm como objetivo promover a educação ambiental e assegurar que o torneio em si seja tão ecologicamente correto quanto possível.

O plano inclui pontos de coleta seletiva para material reciclável; anúncios envolvendo atletas lembrando os torcedores sobre a conscientização ambiental; redução no total de veículos oficiais utilizados; uso de iluminação e manutenção de campo energeticamente eficientes; e um grupo de voluntários para se certificar de que todas as iniciativas estejam sendo executadas. Cada local de jogo também terá um logotipo especialmente desenhado, indicando o lugar como uma zona verde durante a competição.

Calendário

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Ligações externas 

 
 
 

Copa do Mundo de Beisebol